Прибудовані приміщення — приміщення, що прибудовані до основної будівлі та мають з нею хоча б одну спільну стіну.

Із усталеної   практики   проектування   можливо   трактувати визначення  зазначених  приміщень, виходячи       із архітектурно-конструктивних та планувальних рішень, як приміщення,   яке   примикає   до зовнішніх огороджувальних конструкцій основної споруди;

Див. також 
 Вбудовані приміщення
 Вбудовано-прибудовані приміщення

Джерела 
 Постанова КМУ Про затвердження Національного стандарту N 2 «Оцінка нерухомого майна» (Національний стандарт N 2, п.2) від 28 жовтня 2004 р. N 1442 м. Київ
 Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. Роз'яснення  Щодо визначення термінів: вбудоване приміщення, прибудоване приміщення, вбудовано-прибудоване приміщення

Посилання 
 

Житлове господарство